Мульта:
 Мульта — река в Республике Алтай.
 Мульта — село в Республике Алтай.
 Мультинские озёра — группа озёр в Республике Алтай.